Příjmení Štefl přísluší více osobnostem:
 Boris Štefl – český právník
 Josef Štefl (1923–2002) – český divadelní herec
 Karel Štefl (1946–2017) – český běžec na lyžích
 Lucie Šteflová (* 1995) – česká herečka
 Ondřej Šteffl (* 1954) – český pedagog a podnikatel, zakladatel PORG a Scio
 Stanislav Štefl (1955–2014) – český astronom
 Vítězslav Štefl (* 1960) – český kytarista, muzikolog, skladatel a spisovatel